Кратер Лорман () — крупный древний ударный кратер в западной экваториальной области видимой стороны Луны, лунный экватор проходит через северную часть его вала. Название присвоено в честь саксонского картографа, астронома и метеоролога Вильгельма Готхельфа Лормана (1796—1840) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Риччоли на западе-юго-западе; кратер Гедин на западе-северо-западе; кратер Гевелий на севере; кратер Дамуазо на юго-востоке и кратер Гримальди на юге. На северо-западе от кратера находятся борозды Гевелия; на востоке лежит Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 31,3 км, глубина 1,31 км.

Кратер Лорман имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал несколько сглажен, в северо-восточной части перекрыт цепочкой из трех кратеров. Внутренний склон вала узкий и гладкий. Высота вала над окружающей местностью достигает 920 м, объем кратера составляет около 610 км³. Западная часть чаши покрыта холмами и отмечена одиночным кратером, восточная часть сравнительно ровная, испещрена множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Лорман A включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Сателлитный кратер Лорман A относится к числу кратеров, в которых зарегистрированы температурные аномалии во время затмений. Объясняется это тем, что подобные кратеры имеют небольшой возраст и скалы не успели покрыться реголитом, оказывающим термоизолирующее действие.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Лорман на карте LAC-74.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны